Huttary ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Huttary (1908–1978), österreichischer Widerstandskämpfer
 Helmut Huttary (1944–2016), deutscher Fußballspieler
 Karin Huttary (* 1977), schwedisch-österreichische Skiläuferin